Dorema sabulosum är en flockblommig växtart som beskrevs av Dmitrij Litvinov. Dorema sabulosum ingår i släktet Dorema och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor

Externa länkar 

Flockblommiga växter
sabulosum